Антидесма () — тропический род растений семейства , который включает в себя около 100 видов.

Состоит из кустарников или деревьев до 30 метров в высоту, растет в вечнозелёных лесах. Они встречаются в тропиках Старого Света, особенно в Юго-Восточной Азии, а также Австралии, Африке и на островах Тихого океана.

Согласно «ЭСБЕ»:
«У деревьев этих простые, цельнокрайные, обыкновенно блестящие и вечнозеленые листья, мелкие цветки, собранные в верхушечный или пазушный колос, кисть или метелку, пятизубчатая чашечка, пять длинных тычинок, сидящих на колечке внутри чашечки, пять рыльцев и костянка со столбиком на верхушке. Плоды вида A. Alexiterium L., отличающегося вечнозелеными продолговатыми листьями и пазушною кистью цветков, съедобны, кисловатого вкуса; из лубяных волокон этого вида приготовляются нити и канаты, почему немцы называют его Flachsbaum. Отвар его листьев считается противоядием от укушения змеями. Кора и листья A. ceylanicum L. употребляются на Цейлоне от лишаев и цинготного заболевания десен».

Мужские цветки имеют от двух до восьми тычинок, женские цветки имеют от двух до шести пестиков.

Виды 
Согласно данным сайта Королевских ботанических садо Кью род насчитывает 102 вида:

Примечания 

Филлантовые